The Office – serie televisiva statunitense (1995)
 The Office – serie televisiva britannica (2001-2003)
The Office – serie televisiva statunitense, remake dell'omonima serie britannica (2005-2013)